Армонас — фамилия:

 Армонас, Ансельмас Ионович (род. 1937) — советский литовский государственный деятель.
 Армонас, Аугустинас (1922—2017) — советский и литовский музыкант.

См. также 
 Армонайте